Заплавное — различные наименования.

Топонимы 
 Заплавное — село в Ленинском районе Волгоградской области (Россия).
 Заплавное — село в Борском районе Самарской области (Россия).

Гидронимы 
 Заплавное — озеро в Кумылженском районе Волгоградской области (Россия).
 Заплавное — озеро в Дарницком районе Киевского горсовета (Украина).

См. также 
 Сельское поселение Заплавное